Osztrák Államvasutak néven – részben tévesen – az alábbi vasúttársaságokat nevezték/szokták nevezni.

 Császári és Királyi Osztrák Államvasutak (kkStB): az Osztrák–Magyar Monarchia osztrák részének állami tulajdonú vasúttársasága
 Osztrák (–Magyar) Államvasút-Társaság: az Osztrák–Magyar Monarchia egyik – a nevével ellentétben – magántulajdonú vasúttársasága
 Németosztrák Államvasutak (Deutschösterreichische Staatsbahnen – DÖStB): Ausztria állami/szövetségi vasútja 1918. november 12-étől 1919. október 20-áig
Osztrák Államvasutak (Österreichische Staatsbahnen – ÖStB): Ausztria állami vasútja 1919. október 21-étől 1921. március 31-éig, illetve (Österreichische Staatseisenbahnen – ÖStB néven) 1945. április 27-étől 1947. augusztus 4-éig
Osztrák Szövetségi Vasutak (BBÖ, majd ÖBB): Ausztria állami/szövetségi vasútja 1921. április 1. és 1938. március 17. között, majd 1947. augusztus 5-étől napjainkig